Die Nemzeti Bajnokság 2013/14, offiziell auch OTP Bank Liga nach dem Sponsor OTP Bank genannt, war die 113. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 26. Juli 2013 und endete am 1. Juni 2014.

Meister wurde Debreceni VSC. Das Team konnte sich am letzten Spieltag eine Heimniederlage gegen Honvéd Budapest leisten und gewann zum siebten Mal den Meistertitel vor dem punktgleichen Titelverteidiger Győri ETO FC. Absteigen mussten Neuling Mezőkövesd-Zsóry SE und Kaposvári Rákóczi FC, wobei Letzterer ab dem ersten Spieltag die rote Laterne nicht mehr abgab.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013/14